Вайдлер:
 Вайдлер, Фолькер — немецкий автогонщик.
 Уайдлер, Вирджиния — американская актриса.